Formula Renault 3.5 Series 2012 var den femtonde säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 3.5 Series (tidigare Nissan). Den första tävlingshelgen kördes på Motorland Aragón den 5-6 maj, och den sista på Circuit de Catalunya den 20-21 oktober. Robin Frijns vann förarmästerskapet och Tech 1 Racing vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängsystem

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser

Externa länkar

Säsonger 

2012
Motorsportevenemang 2012